Cajeme puede referirse a:

 Cajeme, municipio del estado mexicano de Sonora.
 Cajeme, caudillo de la tribu Yaqui.